Большо́й ма́сковый ткач () — один из видов ткачей. Ранее относился к роду Textor и назывался Textor cucullatus.

Описание 
Большой масковый ткач достигает длины от 15 до 18 см. Самцы имеют ярко-жёлтое оперение в течение брачного периода. Голова и крылья чёрного цвета. Вне брачного периода оперение самцов похоже на оперение самок. Он тогда имеет зеленоватую окраску с тонкими штрихами.

Образ жизни 

Это оживлённые и громкие, гнездящиеся в колониях птицы, которые строят свои гнёзда из травы в форме плотно прилегающих друг к другу бобов. Во время строительства гнезда самцов можно часто наблюдать висящими на ветвях вниз головой с порхающими крыльями. Высиживает яйца и выкармливает птенцов чаще самка.

Распространение 
Большой масковый ткач распространён от Судана и южной Эфиопии до Анголы и Капской провинции Южной Африки. Они населяют окраины лесов, а также сельскохозяйственных площадей и деревень.

Эволюционная защита от гнездовых паразитов 
Большие масковые ткачи часто подвержены в регионах Африки гнездовому паразитизму бронзовой кукушки (Chrysococcyx caprius). Поэтому в течение эволюции птицы разработали эффективную оборону. Они откладывают индивидуально отмеченные пятнистые или окрашенные яйца, которые они легко могут отличить от подложенных яиц. Эволюционный биолог Дэвид Лати из университета Массачусетса Амерст исследовал гнездовые колонии на островах Гаити и Маврикий, куда большие масковые ткачи были ввезены человеком в 1790 году (Гаити) и в 1886 году (Маврикий), и на которых отсутствуют гнездовые паразиты, и сравнил их яйца с яйцами из гнездовых колоний в Гамбии и других африканских регионах в Южной Африке. Результатом стало то, что у больших масковых ткачей с обоих островов пропал индивидуальный рисунок маркировки яиц. Яйца были слабее окрашены и менее пятнистые. Прежде всего, на Гаити регресс окраски оказался выражен сильно, на Маврикии регресс образцов был выражен слабее.

Примечания

Литература 
 Horst Bielfeld: 300 Ziervögel kennen und pflegen, Ulmer Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8001-5737-2

Ткачиковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1776 году